Dietrich von Klaeden (1966), Duits jurist, journalist en lobbyist
 Eckart von Klaeden (1965), Duits politicus (CDU) en lobbyist
 Sandra von Klaeden (1969), Duits jurist en politica (CDU)
 Klaeden (familie), Duits adellijk geslacht uit de Altmark

Zie ook 
 Kläden (doorverwijspagina)
 Kloeden